Rheinschnake bezeichnet:
am Oberrhein vorkommenden Schnaken (Tipulidae)
in anderen Teilen der Oberrheinischen Tiefebene am Oberrhein vorkommende Stechmücken, insbesondere Aedes vexans